Nam Lwe kan syfta på följande platser:

Kina 

 Nam Lwè, vattendrag, Yunnan, 
 Nam Loi (vattendrag i Kina), 

Robotskapade Kinaförgreningar